Ке́ннет Уа́йлд (; ) — английский шахматный журналист и историк.

Автор многих шахматных книг, в том числе трёхтомного сборника партий Эмануила Ласкера (1955—1976, совместно с Дж. Гилкристом), шахматной энциклопедии (1984, совместно с Дэвидом Хупером), шахматного выпуска в серии «Книги рекордов Гиннеса».

Книги 
 The Oxford companion to chess, Oxf., 1984 (соавтор);
 Chess, the records, Enfield (Middlesex), 1986.

Литература

Ссылки 
 

Шахматные журналисты